La Ligue A 2021-2022, 82ª edizione della massima serie del campionato francese di pallavolo maschile, si è svolta dal 7 ottobre 2021 al 14 maggio 2022: al torneo hanno partecipato quattordici squadre di club francesi e la vittoria finale è andata per l'ottava volta al .

Regolamento

Formula 
La formula ha previsto:
 Regular season, disputata con girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventisei giornate: le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, mentre le ultime sei classificate hanno acceduto ai play-down.
 Play-off scudetto, disputati con:
 Quarti di finale, giocati al meglio di tre vittorie su cinque gare.
 Semifinali e finale, giocate al meglio di due vittorie su tre gare.
 Play-down, disputati con un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di dieci giornate, con un punteggio bonus in funzione del posizionamento ottenuto in regular season: l'ultima classificata è retrocessa in Ligue B.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti,

Per la sola regular season, tale regola è stata rivista in seguito agli impegni del  che hanno comportato l'annullamento di alcuni incontri. Il nuovo ordine di posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Ratio dei punti realizzati/partite disputate;
Ratio delle partite vinte/partite disputate;
Risultato degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off scudetto.
      Qualificata ai play-down.

Note:
Il Narbonne ha scontato 3 punti di penalizzazione.

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Play-down

Fase a gironi

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Retrocessa in Ligue B.

Verdetti

Statistiche

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022
 2021-2022